Transformada de Fourier puede referirse a:

 Transformada de Fourier, operación matemática que se realiza sobre funciones para transformar una señal de dominio de tiempo a dominio de frecuencia.
 Transformada de Fourier de Tiempo Reducido (STFT), transformada de Fourier usada para determinar el contenido en frecuencia sinusoidal y de fase en secciones locales de una señal así como sus cambios con respecto al tiempo.  
 Transformada de Fourier discreta (DFT), transformada de Fourier aplicada a una señal digital (discreta).
 Transformada rápida de Fourier (FFT), algoritmo que permite calcular la transformada de Fourier discreta y su inversa.